Schülzen ist der deutsche Name

 Schülzen, Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Sylczno, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Schülzen, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Silec, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schülzen, Gut im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Silecki Folwark, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen